Mesapamea pulverosa är en fjärilsart som beskrevs av W. Warren 1911. Mesapamea pulverosa ingår i släktet Mesapamea och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
pulverosa